GP2 Series 2015 var den elfte säsongen av formelbilsmästerskapet GP2 Series. Säsongen startade i Bahrain den 18 april och avslutades i Abu Dhabi den 29 november 2015. Stoffel Vandoorne vann förarmästerskapet och ART Grand Prix vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat och ställningar

Sammanfattning

Mästerskapsställningar 
Race 1

Race 1

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren fullföljde inte loppet, men placerades ändå i tabellen då över 90 % av den totala distansen fullföljdes.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren fullföljde inte loppet, men placerades ändå i tabellen då över 90 % av den totala distansen fullföljdes.

Referenser

Externa länkar 
 GP2 Series officiella webbplats

Säsonger 

GP2-säsonger
Motorsportevenemang 2015